2017 Mitas Czech Republic FIM Speedway Grand Prix – czwarta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2017. Zawody odbyły się 10 czerwca 2017 na stadionie Markéta w Pradze.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Václava Milíka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Josef Franc i Matěj Kůs.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Nicki Pedersen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Peter Kildemand.
 (#12)  Nicki Pedersen → (#25)  Peter Kildemand

Losowanie pozycji startowych odbyło się 9 czerwca.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Czechy
2017
2017 w Czechach